Sokles ist der Name

 eines attischen Töpfers, siehe Sokles (Töpfer)
 eines argivischen Architekten, siehe Sokles (Architekt)

Siehe auch:
 Sokles-Maler